Без права на ошибку (фильм, 1975) — фильм 1975 года, режиссёр Александр Файнциммер
 Без права на ошибку (фильм, 2010) — фильм 2010 года, режиссёр Александр Высоковский (другое название Операция «Город»)